

Населені пункти та їхні частини
 Сарбіново — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сарбіново — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Сарбіново — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства
 Сарбіново — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Сарбіново — село в гміні Мельно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Сарбіново — село в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Сарбіново — осада в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки